Wachs puede referirse a:
 Friedhelm Wachs (* 1963, Berlín), periodista y editor del periódico Die Tageszeitung; o
 Caitlin Elizabeth Wachs (* 1989), una actriz estadounidense.